Лично-командный чемпионат СССР по лёгкой атлетике 1974 года проходил с 23 по 26 июля в Москве на Центральном стадион имени В. И. Ленина. На протяжении четырёх дней было разыграно 35 комплектов медалей.

Единственный рекорд СССР на чемпионате установила москвичка Наталья Лебедева. Она с большим преимуществом выиграла бег на 100 метров с барьерами — 13,0.

Рекордсменка мира Надежда Чижова показала пятый результат в истории женского толкания ядра — 21,14 м. Попытки лучше были только у самой Чижовой (трижды) и Гелены Фибингеровой из Чехословакии. Собственному рекорду 1973 года она проиграла всего 31 см.

Аналогичное достижение оказалось на счету метательницы диска Фаины Мельник. Олимпийская чемпионка 1972 года отметилась шестым результатом в мировой истории (68,02 м), при этом первые пять принадлежали также ей, в том числе мировой рекорд 69,90 м.

В метании молота Валентин Дмитренко был близок к установлению национального рекорда. До результата Анатолия Бондарчука ему не хватило 36 сантиметров: 75,52 м против 75,88 м.

Людмила Брагина второй год подряд сделала победный дубль на дистанциях 1500 и 3000 метров, став 12-кратной чемпионкой страны: 1500 метров — 6 титулов, 3000 метров — 2, кросс — 4.

Валерий Борзов повторил собственный успех 1971 года и вновь выиграл золото в трёх дисциплинах: 100 метров, 200 метров и эстафета 4×100 метров. Суммарно на его счету после этих соревнований стало 10 побед на чемпионатах СССР.

В метании копья прервалась серия Яниса Лусиса из шести побед подряд на национальных первенствах. В этот раз рекордсмен страны из Риги остался на третьем месте, а выиграл чемпионат Александр Макаров (впервые в карьере).

В течение 1974 года в различных городах были проведены также чемпионаты СССР в отдельных дисциплинах лёгкой атлетики:

 1 марта — чемпионат СССР по бегу на 30 км (Евпатория)
 2—3 марта — чемпионат СССР по кроссу (Евпатория)
 6—7 июля — чемпионат СССР по многоборьям (Москва)
 7 июля — чемпионаты СССР по марафону и ходьбе на 50 км (Клайпеда)

Командное первенство

Призёры

Мужчины

Женщины

Чемпионат СССР по бегу на 30 км 
Чемпионат СССР по бегу на 30 км 1974 года прошёл 1 марта в курортном городе Евпатория, Украинская ССР.

Мужчины

Чемпионат СССР по кроссу 
Чемпионат СССР по кроссу 1974 года прошёл 2—3 марта в курортном городе Евпатория, Украинская ССР.

Мужчины

Женщины

Чемпионат СССР по многоборьям 
Чемпионы СССР в многоборьях определились 6—7 июля в Москве на Центральном стадион имени В. И. Ленина.

Мужчины

Женщины 

* Для определения победителя в соревнованиях многоборцев использовалась старая система начисления очков. Пересчёт с использованием современных таблиц перевода результатов в баллы приведён в скобках.

Чемпионаты СССР по марафону и ходьбе на 50 км 
Чемпионаты СССР по марафону и ходьбе на 50 км состоялись 7 июля 1974 года в литовской Клайпеде.

Мужчины

См. также 
 Чемпионат СССР по лёгкой атлетике в помещении 1974
 Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 1974

Литература

Ссылки 
 

Март 1974 года
Июль 1974 года
Спорт в России в 1974 году
Спорт на Украине в 1974 году
Спорт в Литве в 1974 году
Соревнования по лёгкой атлетике в Москве
Спорт в Клайпеде
Спортивные соревнования в Евпатории
Соревнования по лёгкой атлетике на Украине
1974 год в Москве
Чемпионаты СССР в 1974 году
Соревнования по лёгкой атлетике в Литве
1974 год в лёгкой атлетике